La Sandunga puede hacer referencia a:

 La Sandunga, canción tradicional mexicana
 La Sandunga (1999), álbum de Lila Downs
La sandunga, la gracia o salero de una persona